Натуральне число 429
 429 рік до нашої ери
 429 рік нашої ери